Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Roese che ha battuto in finale Gabriel Markus 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (finale)
 Fernando Roese (Campione)
 José Daher (secondo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)

 Steve Bryan (semifinali)
 Miguel Nido (semifinali)
 T. J. Middleton (quarti di finale)
 Luis Lobo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991